Il gruppo della pirite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della pirite 
 Aurostibite
 Cattierite
 Dzharkenite
 Erlichmanite
 Fukuchilite
 Gaotaiite
 Geversite
 Hauerite
 Kruťaite
 Krutovite
 Laurite
 Penroseite
 Pirite
 Pirrotite (Pirrotina)
 Sperrylite
 Trogtalite
 Vaesite
 Villamanínite

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Pirite